Lattes – comune francese

Persone
Alessandro Lattes – docente e storico italiano
Cesare Lattes – fisico brasiliano
Dante Lattes – rabbino, pubblicista e politico italiano
Enrico Lattes – architetto italiano
Mario Lattes – editore, pittore e scrittore italiano

Altro
Lattes Editori – casa editrice italiana
Villa Lattes – villa veneta di Istrana